Die Liste der Städte in Burkina Faso bietet einen Überblick über die Entwicklung der Einwohnerzahl der größeren Städte des westafrikanischen Staates Burkina Faso.

Die mit Abstand größte Agglomeration in Burkina Faso ist Ouagadougou mit einer Einwohnerzahl von 2.453.496 (Volkszählung 2019). Damit konzentriert sich zwölf Prozent der Bevölkerung des Landes in der Hauptstadtregion.

Die folgende Tabelle enthält die Städte mit mehr als 10.000 Einwohnern, sowie die Ergebnisse der Volkszählungen (VZ) vom 10. Dezember 1985, 10. Dezember 1996, 9. Dezember 2006 und 16. November 2019. Aufgeführt ist auch die Provinz und Region, zu der die Stadt gehört. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die jeweilige städtische Siedlung – das geographische Stadtgebiet – nicht auf die Stadt oder Gemeinde im politischen Sinne.

Quelle: Institut National de la Statistique et de la Demographie, Burkina Faso

Siehe auch 
Verwaltungsgliederung Burkina Fasos
Liste der größten Städte Afrikas
Liste der Städtelisten nach Ländern

Einzelnachweise

Weblinks 
Institut National de la Statistique et de la Demographie
Association des Municipalités du Burkina Faso

!
Burkina Faso